Ulrich von Bassewitz ist der Name folgender Personen:

* Ulrich von Bassewitz (Offizier) (Ulrich Carl Adolph von Bassewitz; 1781–1866), deutsch-schwedischer Oberstleutnant